Американський штат Мічиган поділяється на 83 округи.

Мічиган